Janne Henrik Väätäinen (ur. 6 marca 1975 w Kuopio) – fiński skoczek narciarski, reprezentant kraju, olimpijczyk, drużynowy mistrz (1992) i wicemistrz świata (1991), trener. W latach 2008–2010 i od 2020 roku trener reprezentacji Finlandii.

Kariera 
Janne Väätäinen na arenie międzynarodowej zadebiutował na mistrzostwach świata juniorów w 1991 w Reit im Winkl. W konkursie drużynowym zdobył srebrny medal. 29 lutego 1992 zadebiutował w Pucharze Świata w Lahti, gdzie zajął 44. miejsce. W 1992 ponownie wystartował na mistrzostwach świata juniorów, gdzie z drużyną zdobył złoty medal. W sezonie 1992/1993 sześciokrotnie brał udział w indywidualnych zawodach Pucharu Świata, jednak punktował tylko raz, kiedy zajął 15. miejsce w Lillehammer. Rok później, również w Lillehammer po raz pierwszy wystartował w igrzyskach olimpijskich, gdzie na normalnej skoczni zajął indywidualnie 30. miejsce, a na dużej skoczni drużynowo 5. miejsce razem z Jani Soininenem, Raimo Ylipullim oraz Janne Ahonenem. Miesiąc później wystartował na mistrzostwach świata w lotach w Planicy, gdzie zajął 14. miejsce. Po raz pierwszy i ostatni na podium Pucharu Świata stanął 28 lutego 1996, zajmując 3. miejsce. Po tym sukcesie występował w zawodach o Puchar Świata bardzo rzadko. Ostatnio 3 grudnia 2000 w Kuopio, gdzie zajął 39. miejsce. Po sezonie 2000/01 zakończył karierę.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Väätäinena na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty J. Väätäinena na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Väätäinena na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Kariera trenerska 
Janne Väätäinen po zakończeniu kariery sportowej rozpoczął karierę trenerską. W latach 2002–2008 był trenerem reprezentacji Finlandii B, natomiast 28 kwietnia 2008 roku został trenerem seniorskiej reprezentacji Finlandii, która pod wodzą Väätäinena zajęła 2. miejsce w Pucharze Narodów w sezonie 2008/2009 oraz jego zawodnik – Janne Ahonen zajął 2. miejsce w Turnieju Czterech Skoczni 2009/2010. Po sezonie 2009/2010 odszedł z reprezentacji Finlandii. Väätäinena zastąpił Pekka Niemelä.

27 listopada 2020 roku ponownie został trenerem reprezentacji Finlandii.

Sukcesy podopiecznych Väätäinena w latach 2008–2010 (chronologicznie)

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Janne Väätäinen w bazie Olympedia.org 
 Janne Väätäinen w bazie Skoki.hostigasp.pl
  w bazie Sport-Reference.com 

Urodzeni w 1975
Fińscy skoczkowie narciarscy
Fińscy olimpijczycy
Fińscy trenerzy skoków narciarskich
Ludzie urodzeni w Kuopio